Отонеос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Отонеос, Александрос (1879—1970) — греческий офицер, генерал, возглавлявший переходное правительство в 1933 году.
 Отонеос, Николаос (1877—1949) — греческий художник и фотограф конца 19-го — начала 20-го веков.